Паке́т (, з ):

 Пакет — згорток якихось речей; паперовий чи поліетиленовий мішок для продуктів, пакунок;
 Пластиковий пакет
 Паперовий пакет
 Пакет — лист офіційного змісту в конверті;
 Пакет індивідуальний — стерильний перев'язувальний матеріал для медичної самодопомоги під час поранення;
 Пакет у фінансах (пакет акцій, пакет цінних паперів, контрольний пакет [акцій]) — частка власності у корпорації
 Пакет — послідовність сигналів, яка розглядається як єдине ціле
 Пакет — стіс однорідних матеріалів. Наприклад, пакет арматури тощо.
 Пакет — сукупність йонних комплексів у мінералах шаруватої будови
 Пакет даних — порція цифрової інформації
 Пакет (IT) — сукупність програм, що одночасно виконуються;
 Офісний пакет
 Пакет застосовних програм
 Соціальний пакет

Література